Baza rakietowa – specjalnie rozbudowany i odpowiednio wyposażony teren przeznaczony do rozmieszczenia wyrzutni rakietowych, rakiet wraz z obsługami i sprzętem pomocniczym służącym do przygotowania rakiet do startu, odpalenia i kierowania w czasie lotu.

Bazy wojskowe
Wojska lotnicze